

Чамп — острів, Північний Льодовитий океан, Архангельська область

Чамп — село, Сент-Луїс, штат Міссурі